Nelle Elezioni indica la fase di scrutinio delle schede
Azione di spoglio azione di reintegrazione nel possesso
Spoil system sistema codificato nella legislazione statunitense e praticato anche altrove, per il quale il partito vincitore in una elezione, ha il potere di nominare i funzionari pubblici
Spoliatus ante omnia restituendus principio introdotto nel diritto canonico, e da quello passato al diritto civile a tutela del possesso
 Materiale di spoglio (reimpiego) materiale antico riutilizzato in costruzioni più recenti

Altri progetti